Порантрюї () — округ у Швейцарії в кантоні Юра.
Адміністративний центр — Порантрюї.

Громади

Примітки 

Округи кантону Юра